Вадим Николаевич Зо́бин (26 мая 1938, Москва — 21 октября 2010, там же) — советский и российский телережиссёр, сценарист и актёр. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).

Биография 
По первой профессии Вадим Зобин был инженером-металлуром и до 1970 года работал на разных предприятиях страны. Будучи инженером, в 1960-е годы играл главные роли в Студенческом театре МГУ. Среди его заметных ролей был Артур Уи в пьесе «Карьера Артуро Уи», поставленной Сергеем Юткевичем и Марком Захаровым в 1964 году, и Вельзевул в «Чёртовой мельница» по пьесе Яна Дрды и Исидора Штока, также в постановке Захарова.

Одновременно с работой обучался на режиссёрском отделении Высших курсов сценаристов и режиссёров в Москве, которое окончил в 1970 году. Во время учёбы исполнил яркую роль в картине Михаила Швейцера «Время, вперёд!» (1965), однако в дальнейшем как актёр себя практически не проявил.

По окончании курсов работал режиссёром телевизионного кинематографа: сначала творческого объединения «Экран», затем «Союзтелефильма».

В 1977 окончил Московский станкоинструментальный институт.

Член Союза кинематографистов СССР.
В 1990—2000-е годы был по-прежнему востребован на телевидении. Успех сопутствовал сериалу «Петербургские тайны», где Зобин не только выступил одним из режиссёров, но и, увлёкшись сюжетом, досочинил заключительную часть под названием «Развязка Петербургских тайн», в 1997 году изданную отдельной книгой, а в 1999 году экранизированную в рамках сериала.

В дальнейшем работал преимущественно как сценарист. Вместе с Леонидом Пчёлкиным обратился к циклу романов Александра Вельтмана «Приключения, почёрпнутые из моря житейского». Они планировали экранизировать все пять частей в 40 сериях, однако из-за проблем с финансированием и череды трагедий, связанных с исполнителями главных ролей (Наталья Гундарева, Николай Караченцов), отснять удалось только первые 10 (сериал «Саломея»).

Скончался на 73-м году жизни 21 октября 2010 года. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Фильмография

Режиссёр 

  — Монолог
  — Нервы... Нервы...
1973 — Рассказы А. П. Чехова исполняет Игорь Ильинский (фильм-спектакль)
 — Дни хирурга Мишкина (трёхсерийный фильм)
  — Мальчишки
  — К кому залетел певчий кенар
  — Шофёр на один рейс
  — Среди тысячи дорог
  — Неизвестный солдат
  — Перед самим собой
  — Орфей спускается в ад (фильм-спектакль)
  — Воскресенье, половина седьмого (четырёхсерийный фильм)
  — Портрет мадемуазель Таржи
  — Профессия — композитор. Николай Каретников (документальный)
  — Петербургские тайны (телесериал)

Сценарист 

  — Монолог
  — Портрет мадемуазель Таржи
— — Петербургские тайны
  — Саломея (телесериал, не завершён)
  — За кулисами (мини-сериал)
  — Сибирочка (мини-сериал)
  — Счастье ты моё (мини-сериал)
  — Вербное воскресенье (мини-сериал)
 2009 — Московский дворик (мини-сериал)
  — Забытый (мини-сериал)
 2011 — Сделано в СССР (телесериал)
  — Соло на саксофоне

Роли в кино 
  — Время, вперёд! — Мося, весёлый рабочий-бетонщик
  — Путешествие
 в новеллах «Папа, сложи!» — эпизод в парке культуры и отдыха 
 «Завтраки сорок третьего года» — парень с гитарой
  — Прошу не называть мою фамилию

Помощник режиссёра 
  — Стиляги

Примечания

Литература 
 Справочник Союза кинематографистов СССР 1981 года (сост. Г. Мирнова) // М., БПСК, Московская типография № 6

Ссылки 
 Надгробный памятник на могиле Вадима Зобина

Похороненные на Троекуровском кладбище
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации
Выпускники МГТУ Станкин
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Персоналии:ТО «Экран»